Klinten (Kalix), een dorp in de gemeente Kalix
Klinten (Piteå), een eiland in de Pite-archipel